Lupercus est un nom propre d'origine latine qui peut désigner :
 Lupercus, dans la mythologie romaine, autre nom du dieu Faunus, fils de Picus, petit-fils de Saturne et père de Latinus.
 Lupercus, nom de personne latin, francisé en Luperque.